Бромид таллия(III) — бинарное неорганическое соединение, соль металла таллия и бромистоводородной кислоты с формулой TlBr, жёлтые кристаллы, хорошо растворимые в воде, образует кристаллогидраты.

Получение 
 Реакция брома с бромидом таллия(I):

Физические свойства 
Бромид таллия и его кристаллогидраты образуют жёлтые кристаллы, хорошо растворимы в воде и спирте.

Известны кристаллогидраты TlBr•4HO и TlBr•HO.

Химические свойства 
 При нагревании разлагается:

Примечания

Литература 
 
 

Т
Галогениды таллия